Ла-Рошель (фр. La Rochelle) — многозначный термин.

 Ла-Рошель — портовый город на западе Франции на побережье Бискайского залива в регионе Пуату — Шаранта.
 Ла-Рошель (Верхняя Сона) — коммуна во Франции, находится в департаменте Верхняя Сона
 Ла-Рошель (Шаранта Приморская) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Ла-Рошель (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта.

См. также 
 Битва при Ла-Рошели